La Femme bionique est le titre de plusieurs œuvres :
La Femme bionique, nom québécois de série télévisée américaine (The Bionic Woman) (58 épisodes de 47 minutes). Titre français : Super Jaimie.
La Femme bionique, remake de la série diffusé dans les années 1970.

Homonymie de titre